Lottum ist der Name folgenden Ortes:
 Lottum, Ortsteil der Gemeinde Horst aan de Maas, Provinz Limburg, Niederlande

Lottum ist der Familienname folgender Personen:
 John van Lottum (* 1976), niederländischer Tennisspieler
 Noëlle van Lottum (* 1972), französische Tennisspielerin
 Carl Friedrich Heinrich von Wylich und Lottum (1767–1841), preußischer General
 Philipp Karl von Wylich und Lottum (1650–1719), preußischer Generalfeldmarschall